Hugo Boss puede referirse a:

 Hugo Boss AG, casa de moda fundada por Hugo Ferdinand Boss.
 Hugo Ferdinand Boss, diseñador fundador de la casa de moda Hugo Boss AG.